Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2012/13 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der SK Nordkalotten, der SK K41, der SK 1968 Århus, der Nordre SK und die SF ØBRO kamen mit je 10 Spielern aus, BMS Skak ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 111 Spieler zum Einsatz, von denen 33 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Mads Andersen (Team Nordea Skb) und Tobias Christensen (Århus SK/Skolerne) mit jeweils 6,5 Punkten aus 9 Partien. Mit Jens Kjeldsen, Jan Pedersen (beide Team Nordea Skb), Henning Rasmussen (Jetsmark SK), Sjurdur Thorsteinsson (Århus SK/Skolerne), Morten Ligaard (Brønshøj SF) und William Philipsen (BMS Skak) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Kjeldsen und Rasmussen je zweimal eingesetzt wurden, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim SK K41 spielende Bjørn Brinck-Claussen (* 1942), jüngste Spieler waren die 1995 geborenen Mads Andersen (Team Nordea Skb) und Michael Vesterli (BMS Skak).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, ISL = Island, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Team Nordea Skb

Århus Skakklub/Skolerne

Jetsmark Skakklub

Brønshøj Skakforening

Skakklubben Nordkalotten

Skakklubben K41

SK 1968 Århus

Nordre Skakklub

BMS Skak

Skakforeningen ØBRO

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2012
Schach 2013